Grüner Graben ist ein Gewässername:

 Grüner Graben, Unterlaufname des Möstenbachs, rechter Zufluss des Main-Donau-Kanals bei Strullendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Grüner Graben (Erlenbach), linker Zufluss des Erlenbachs (zum Michelsbach) bei Hatzenbühl, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Grüner Graben (Pobershau) (mit Akkusativ Grünen Graben), Zufluss des Goldkronebachs (zur Roten Pockau) bei Pobershau, Stadt Marienberg, Erzgebirgskreis, Sachsen; von der Schwarzen Pockau abgezweigter Kunstgraben
 Grüner Graben (Saugraben)  (mit Akkusativ Grünen Graben), linker Zufluss des Saugrabens (zum Griesbach, zur Mittleren Aurach) bei Mausdorf, Markt Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Grüner Graben (Eibenstock) (mit Akkusativ Grüner Graben), rechter Zufluss der Zwickauer Mulde bei Eibenstock, Erzgebirgskreis, Sachsen; im Stadtteil Wildenthal von der Großen Bockau abgezweigter Kunstgraben
 Grüner Graben, westlicher Festungsgraben in Berlin, zwischen 1833 und 1883 zugeschüttet; siehe Festung Berlin#Festungsgräben

Siehe auch:
 Grüner Bach
 Grüngraben